

Содержание 
Сура начинается с клятвы, подтверждающей доказательства могущества Аллаха и подчеркивающей, что к каждому человеку приставлен страж и наблюдатель. От человека требуется, чтобы он размышлял о том, как он сотворен.